El término Idioma chono puede referirse a dos lenguas indígenas de América actualmente extintas:
 El idioma chono de Chile.
 El idioma chono de Ecuador.